Osoby o tym nazwisku:
 Sawa (Babyneć) – prawosławny duchowny
 Serhij Babyneć – ukraiński hokeista